Mansourian est un patronyme pouvant désigner :

 Ali Reza Mansourian (1971-), footballeur iranien ;
 Arax Mansourian, chanteur arménien ;
 Tigran Mansourian (1939-), compositeur arménien.

Homonymie de patronyme